Алексей Савицкий:
* Савицкий, Алексей Геннадиевич (род. 1960) — российский медик, д.м.н.
 Савицкий, Алексей (род. 1985) — эстонский футболист.